Le Havre - cidade da região da Alta Normandia, França.
 Havre - localidade do estado de Montana, Estados Unidos.
 Havre de Grace - localidade do estado de Maryland, Estados Unidos.

Desambiguação

ru:Гавр (значения)